Kanada:
 Cline – rzeka

Osoby:
 Aleisha Cline – kanadyjska narciarka
 Patsy Cline – amerykańska piosenkarka
 Ray Cline – amerykański oficer

Inne:
 (1982) Cline – planetoida
 (22167) Lane-Cline – plametoida

Zobacz też:
 Klein
 Kline